Пинилья-де-лос-Морос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Население — 42 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса